LBU steht für:

 Leeds Beckett University
 Louisiana Baptist University
 Lagerbestandsunterhalter
 Luburg: Drehfunkfeuer (VOR) und Anfangsanflugfix des Flughafens Stuttgart

lbu steht für:
 Labu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

LBU